Жабинковский район Брестской области Белоруссии включает в себя город районного подчинения Жабинка и 7 сельсоветов: Жабинковский, Кривлянский, Ленинский, Озятский, Ракитницкий, Степанковский, Хмелевский. На территории 684 км² (самый маленький район страны) расположено 95 населённых пунктов. В 1978 году в районе также было 95 населённых пунктов, в 2005 году — 98. В 2017 году в состав Жабинки вошли деревни Здитово, Кирпичи, Стеброво, Щеглики.

Список составлен в алфавитном порядке по названиям населённых пунктов на русском языке. Список содержит названия населённых пунктов на белорусском языке, принадлежность к административно-территориальной единице, тип населённого пункта, даты основания либо даты первого упоминания, численность населения согласно переписи 2009 года и оценочную численность на 1 января 2020 года, а также географические координаты.

Список населённых пунктов 

 Жабинковский сельсовет

 Кривлянский сельсоветВ состав сельсовета входят 2 агрогородка, 13 деревень и 1 хутор:

 Ленинский сельсоветВ состав сельсовета входят 1 агрогородок и 10 деревень:

 Озятский сельсоветВ состав сельсовета входят 1 агрогородок, 8 деревень и 2 хутора:

 Ракитницкий сельсоветВ состав сельсовета входят 1 агрогородок, 7 деревень и 1 хутор:

 Степанковский сельсоветВ состав сельсовета входят 1 агрогородок и 16 деревень:

 Хмелевский сельсоветВ состав сельсовета входят 1 агрогородок и 8 деревень:

 Яковчицкий сельсовет'''
В состав сельсовета входят 1 агрогородок и 12 деревень:

Примечания

Литература 
 
 

Списки населённых пунктов Белоруссии
Населённые пункты  Жабинковского района